Памятник советско-польскому братству по оружию () — памятник, установленный в честь формирования в Рязани и Сельцах в 1943-1944 годах Войска Польского. Располагается на главной площади одноимённого парка в Приокском районе города Рязани.

Памятник имел своего польского «брата», установленного на площади Виленского вокзала в Варшаве (монумент демонтирован в 2011 году), и два одноимённых памятника — в сквере на площади генерала-армии В. Ф. Маргелова в Рязани и на территории польского лесного мемориала в Сельцах.

Открыт 5 мая 1984 года. В церемонии открытия присутствовал генеральный секретарь ПОРП и премьер-министр ПНР Войцех Ярузельский.

Авторы 
Польские скульпторы Бронислав Хромый, Станислав Хохула, Яцек Сарапту, Генрих Фудали и советские специалисты: архитектор Ю. Вознесенский и инженер-конструктор С. Хаджибаронов.

См. также 
 Памятник советско-польскому братству по оружию в Варшаве
 Монумент Победы
 Стела героям Гражданской войны
 Памятник С.А. Есенину
 Памятник В.И. Ленину
 Памятник Г. К. Петрову
 Памятник И.П. Павлову
 Памятник К.Э. Циолковскому
 Сельцы

Примечания 

советско-польскому братству по оружию
советско-польскому братству по оружию
Здания и сооружения, построенные в 1983 году в России
1980-е годы в Рязанской области
Скульптуры 1983 года